Friedrich Goltz ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Goltz (Politiker) (1825–1888), deutscher Politiker 
 Friedrich von der Goltz (General) (1830–1900), deutscher Generalleutnant
 Friedrich Goltz (Mediziner) (1834–1902), deutscher Physiologe
 Friedrich von der Goltz (Landrat) (1856–1905), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker